Megatropis är ett släkte av insekter. Megatropis ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Megatropis